Jan Griffier (I) (ca. 1650 - 1718), Nederlands kunstschilder
 Jan Griffier (II) (1688 - ca. 1750), Nederlands kunstschilder